Арсо Лазаров е български обществен деец, търговец и политик.

Биография 
Лазаров е роден в 1845 година в Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в родолюбиво семейство, което дейно участва в борбата за българска национална независимост. През 1854 година учи в българското училище в Щип при Йосиф Ковачев и Георги Милетич, а по-късно подпомага революционната дейност на ВМОРО.

След освобождаването на Щип по време на Балканската война е кмет на града. През 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Лазаров е избран за депутат в Скупщината след възстановяването на сръбския режим във Вардарска Македония. Тъй като е най-възрастен сред народните представители, на Арсо Лазаров предоставят откриването ѝ, което той прави на български език.

Арсо Лазаров е брат на Тодор Лазаров и е баща на Коце Лазаров.

Бележки 

Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български кметове на селища, били под българска власт
Родени в Щип
Кметове на Щип